Alexander Cross – politico scozzese
 Alexander Cross – magistrato canadese
 Alexander Cross – attore statunitense
 Alexander Cross, III baronetto – baronetto britannico

Pagine correlate 
 Alex Cross